Nether Lands (album), een muziekalbum van Dan Fogelberg uit 1977
Nether Lands (single), een single uit 1977, afkomstig van dat album